IDEOS S7 Slim — планшетный компьютер компании Huawei, дальнейшее развитие линейки S7.
Он предоставляет все возможности для игр, просмотра фото- и видеоконтента, чтения электронных книг, прослушивания музыки, интернет-сёрфинга, просмотра электронной почты, совершения телефонных и видеозвонков и использования навигации.

Презентация 
Устройство было анонсировано за неделю до начала Mobile World Congress 2011. В России девайс стал официально распространяться с октября 2011 года.

Аппаратное обеспечение 
Планшет с тремя сенсорными кнопками, проприетарным интерфейсным разъёмом и магнитным креплением для док-станции. Система построена на одноядерном 32-битном RISC-процессоре Qualcomm Snapdragon QSD8250 (S1) частотой 1 ГГц (поддерживаемые инструкции — ARMv7). За графическое ускорение отвечает чип Adreno 200. 
Производительность в некоторых тестах:

Основная камера способна создавать фотоснимки максимального разрешения 2048×1536 пикселей и видео-записи 800×480@27 fps. Используя фронтальную камеру можно осуществлять видеозвонки. 
Экран выполнен по TFT технологии, имеет разрешение 480 × 800 точек при величине плотности пикселей на дюйм равной 133 ppi. За функции мультитача в планшете отвечает чип ClearPad™ 7010 от компании Synaptics, обеспечивающий обработку 4 касаний одновременно.

Программное обеспечение 
Операционной системой является Android 2.2 FroYo, хотя ходили слухи, что планшет будет иметь новую версию — 2.3 Gingerbread, этого не произошло. Производителем на планшет установлена оболочка, предоставляющая дополнительные возможности. 
Силами энтузиастов для планшета доступны версии Android 2.2.3, 2.3.7, 4.0.1, 4.1.2  и скоро будет 4.2.
Видео операционной системы 4.0 доступно здесь https://www.youtube.com/watch?v=FYs5KY8erA4&feature=plcp

Конкуренты 
 Prestigio Multipad PMP7070C 
 ViewSonic ViewPad 7 
 МегаФон V9+ 
 Fly IQ300 Vision

Интересные факты 
С гаджета возможно совершать звонки в сетях GSM. Производитель выпустил также CDMA версию планшета. 
Гаджет может подзаряжаться через встроенный microUSB-порт. 
Будет поставляться потребителям только в максимальной комплектации, включающей в себя, кроме самого устройства, аккумуляторную батарею, зарядное устройство (5.0 В, 2.0 А), USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. 
По версии Hi-Tech@Mail.Ru планшет Huawei IDEOS S7 Slim отмечен в числе десяти выдающихся в своем классе высокотехнологических продуктов на 2011 год. 
Были объявлены цены на новый планшет в Индии, Филиппинах, Великобритании, США и других странах. 
На конец марта 2012 года в России цена устройства в интернет-магазинах составляла 10 тысяч руб.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт и презентация
 
 
 
 
Обзоры и сравнения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сообщества и форумы
 
 
 
 

Интернет-планшеты
Продукция Huawei
Устройства на основе Qualcomm
Появились в 2011 году в Китае